

Села:
 Пузирки — Вінницька область, Хмільницький район
 Пузирки — Хмельницька область, Шепетівський район

Пузирки — село, Вітебська область, Браславський район

Див. також 
 Малі Пузирки
 Великі Пузирки (значення)